Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1894 rozegrano w dniach 9 – 18 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Blanche Bingley Hillyard -  Edith Austin, 6–1, 6–1

Gra podwójna mężczyzn 
 Wilfred Baddeley /  Herbert Baddeley -  Harold Barlow /  Charles Martin, 5–7, 7–5, 4–6, 6–3, 8–6

Przypisy 

1894 w tenisie ziemnym
1894 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat